

Patronyme 

 Enrique Normand Faurie (1885-1955), footballeur espagnol ;
 François Faurie (1785-1869), négociant et homme politique français ;
 J.-P. Faurie (1760-), ingénieur géographe français ;
 Urbain Jean Faurie (1847-1915), prêtre et botaniste français.

Toponyme 

 La Faurie, une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme